Friederich est un prénom germanique qui correspond au nom français Frédéric.

Friederich est aussi un nom de famille.

Personnalités ayant Friederich comme patronyme 
 Alexandre Friederich (* 1965), écrivain, musicien et performer suisse.
 André Friederich (ou Friedrich) (1798-1877), sculpteur alsacien.
 Caroline Friederike Friedrich (1749-1815), peintre allemande.
 Ernest Friderich (ou Ernst Friedrich1, 1886-1954), pilote automobile. 
 Lionel Friederich, sportif français, sélectionneur de l'Équipe de France de flag football.
 Sylviane Friederich (* 1950), galeriste, libraire et éditeur suisse.

Homonymie de patronyme